Восточноазиатская морская свинья () — вид пресноводных зубатых китов из семейства морских свиней (Phocoenidae). Эндемик реки Янцзы в Китае. Красная книга МСОП относит данное млекопитающее к категории «Находящиеся на грани полного исчезновения». По данным Всемирного фонда дикой природы, существует от 1000 до 1800 особей восточноазиатской морской свиньи. В 2017 году было насчитано 1012 особей.

Взрослые особи восточноазиатских морских свиней достигают около 1,9 м в длину.

Классификация 
Ранее восточноазиатскую морскую свинью относили к виду . С получением новым сведений по генетике и морфологии, в 2008 году единый вид  был разделён на  и ; в 2018 году из  выделили вид .

Рацион 
Рацион может варьироваться в зависимости от сезона и соответствующих миграций рыб. К наиболее распространённой добыче относятся следующие виды рыб: Coilia brachygnathus (Engraulidae), Pseudobrama simoni, Hemiculter bleekeri (Cyprinidae) и Pelteobagrus nitidus (Bagridae).

Охрана 
В историческое время бассейн реки Янцы населяли только два вида пресноводных китообразных: восточноазиатская морская свинья и китайский речной дельфин (). Так как последний вид в 2006 году был объявлен функционально вымершим, возможно, морская свинья является единственным пресноводным китообразным Китая.

В районах с самой высокой плотностью морских свиней и их повышенной смертностью были созданы пять природных заповедников.

5 июля 2005 года в дельфинарии Байдзи (Ухань) появилась на свет первая рождённая в неволе восточноазиатская морская свинья.

Примечания 

Морские свиньи
Млекопитающие Азии
Эндемики Китая
Животные, описанные в 1972 году